Back to the Future (film) - Amerikaanse film uit 1985
 Back to the Future: Part I (soundtrack) - soundtrack van bovenstaande film